Даго́ново () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Белица. Находится примерно в 3 км к востоку от центра города Белица и примерно в 42 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 742 человека.

Население

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Благоевградской области